Лужа () — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Права притока Тні (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 7 км. Притоки: Мазурочка (права).

Розташування 
Бере початок на північному заході від Яблуневого. Тече переважно на південний схід через Слободу-Романівську, Нову Романівку і впадає у річку Тню, праву притоку Случі.

Річку перетинають автомобільні дороги , .

Посилання

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 329

Малі річки України
Річки Новоград-Волинського району